Hartono ist der Familienname folgender Personen:

 Andi Hartono (* 1989), schwedischer Badmintonspieler indonesischer Herkunft
 Arianne Hartono (* 1996), niederländische Tennisspielerin
 Cindana Hartono (* 1976), indonesische Badmintonspielerin
 Eddy Hartono (* 1964), indonesischer Badmintonspieler
 Michael Bambang Hartono (* 1939), indonesischer Unternehmer
 Robert Budi Hartono (* 1940), indonesischer Unternehmer
 Rudy Hartono (* 1949), indonesischer Badmintonspieler